Гемптон () — англомовне прізвище та топонім.

Персоналії 

 Джеймі Гемптон (;  1990) — колишня американська тенісистка.
 Міллард Гемптон (;  1956) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1976).
 Чейз Гемптон (;  1975) — американський співак та актор.

Топонім 

 Гемптон — місто, штат Арканзас
 Гемптон — місто, штат Коннектикут
 Гемптон — місто, штат Флорида
 Гемптон — місто, штат Джорджія
 Гемптон — місто, штат Айова
 Гемптон — місто, штат Міннесота
 Гемптон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гемптон — місто, штат Нью-Джерсі
 Гемптон — місто, штат Нью-Йорк
 Гемптон — місто, штат Південна Кароліна
 Гемптон — місто, штат Вірджинія
 Гемптон — селище, штат Іллінойс
 Гемптон — селище, штат Небраска
 Гемптон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Гемптон Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Гемптон — переписна місцевість, штат Меріленд
 Гемптон — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Гемптон — переписна місцевість, штат Пенсильванія